

Persone 
 Barbara Mannucci (1982) – politica italiana
 Edgardo Mannucci (1904-1986) – scultore italiano
 Erica Joy Mannucci (1957) – storica e docente italiana
 Ettore Mannucci (1929-1993) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Filippo Mannucci (1974) – canottiere italiano
 Francesca Mannucci (1977) – ex cestista italiana
 Gaspare Mannucci (1575-1642) – pittore italiano
 Lucia Mannucci (1920-2012) – cantante italiana, componente del Quartetto Cetra
 Mario Mannucci (1906-1959) – calciatore italiano
 Mario Mannucci (1932-2011) – copilota di rally italiano
 Massimiliano Mannucci (1970) – astronomo amatoriale italiano
 Paolo Mannucci (1942) – ex ciclista su strada italiano

Altro 
 2219 Mannucci – asteroide della fascia principale
 Stadio Ettore Mannucci – impianto sportivo polifunzionale di Pontedera